Wirtschaftsrat bezeichnet:

 Vorläufiger Reichswirtschaftsrat, ein beratendes Organ in der Weimarer Republik
 Bundeswirtschaftsrat, ein beratendes Organ im österreichischen Ständestaat
 Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, ein Organ der deutschen Bizonenverwaltung
 Wirtschaftsrat der CDU, ein CDU-naher Verband
 Vatikanischer Wirtschaftsrat, eine Einrichtung der Römischen Kurie der römisch-katholischen Kirche

Wirtschafts- und Sozialrat:
 Wirtschafts- und Sozialrat Luxemburgs

Siehe auch:

 Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen
 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
 Wirtschafts- und Sozialrat (Frankreich)
 Volkswirtschaftsrat der DDR
 Wirtschaftsräte der Bezirke der DDR
 Oberster Rat für Volkswirtschaft in der Sowjetunion
 Supreme Economic Council (Oberster Wirtschaftsrat) der Alliierten nach dem Ersten Weltkrieg